Эмиль Матьё:
 Матьё, Эмиль Леонард (1835—1890) — французский математик и астроном.
 Матьё, Эмиль Луи Виктор (1844—1932) — бельгийский композитор, дирижёр и музыкальный педагог.